Die Claro Open Barranquilla 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. März 2014 in Barranquilla stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. März 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jason Kubler
 Jonathan Eysseric
 José Hernández
 Antonio Veić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Barranquilla